Ohlsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Ohlsbach, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Ohlsbach (Dernbach), Bach im südöstlichen Pfälzerwald im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ohlsbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) bei Ortenberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ohlsbach (Kraichbach), linker Zufluss des Kraichbachs nach Münzesheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg